Название ряда лекарственных растений:
 Гравилат речной
 Гравилат городской